Мэнн, Манн () — английская фамилия. Известные носители:

 Мэнн, Герберт (1907—1977) — английский футболист.
 Мэнн, Стив (род. 1962) — профессор Торонтского университета с постоянным контрактом.
 Мэнн, Фрэнк (1891—1966) — английский футболист.
 Мэнн, Херби (1930—2003) — американский джазовый музыкант, флейтист, композитор, бэнд-лидер. 
 Мэнн, Шелли (урождённый Шелдон Мэнн; 1891—1966) — американский джазовый музыкант, барабанщик, композитор, бэнд-лидер.

См. также 
 Мэн

Примечания